Izlučni turnir za olimpijski turnir u hokeju na travi za žene se održao 2008., a najuspješnije djevojčadi su stjecale pravo sudjelovati na OI 2008. u Pekingu.

Mjesto održavanja 
Igralo se tri odvojena turnira na trima različitim lokacijama. 

1. turnir se održao od 12. do 20. travnja 2008. u azerbajdžanskom gradu Bakuu.
2. turnir se održao od 19. do 27. travnja 2008. u ruskomgradu Kazanu.
3. turnir se održao od 26. do 4. svibnja 2008. u kanadskomgradu Victoriji u pokrajini Britanskoj Kolumbiji.

Natjecateljski sustav 
Na svakom turniru je sudjelovalo po šest djevojčadi koje su igrale u međusobno u skupini po jednostrukom ligaškom sustavu. Nakon toga je slijedio natjecateljski krug u kojem se igralo po kup-sustavu s doigravanjem za poredak.

5. i 6. djevojčadi iz skupine su međusobno doigravale za 5. mjesto. 
3. i 4. djevojčad iz skupine su međusobno doigravale za 3. mjesto. 
1. i 2. djevojčad iz skupine su međusobno doigravale za 1. mjesto, koje je vodilo na glavni olimpijski turnir.

Time se iz ovih triju izlučnih turnira dobilo tri djevojčadi koje će nastupiti na OI.

Djevojčadi koje su izborile pravo izravno sudjelovati na OI su:
 Njemačka (braniteljice naslova)
 Kina (domaćinke i pobjednice Azijskih igara)
 Nizozemska (europske doprvakinje 2007.)
 JAR 
 Argentina
 UK (Engleska je bila 3 na EP-u)
 Japan (druge na Azijskim igrama)
 Novi Zeland

Sudionice 
U dolnjoj tablici se nalazi popis 18 djevojčadi koje su sudjelovale na izlučnim turnirima:

Uz to je Međunarodna hokejska federacija imenovala tri pričuvna sastava nakon što dvije prvotno predviđene djevojčadi iz gornjeg popisa nije uspjelo u ovom turniru (dvije su već potvrdile da su na pričuvnom popisu):

 Francuska (zamijenila Kineski Taipei na 2. izlučnom turniru)
 Urugvaj (zamijenio Kubu na 3. izlučnom turniru)

Sastavi 
izlučni turniri 2008. za OI u hokeju na travi za žene, sastavi djevojčadi

Rezultati

Izlučni turnir br.  1
Izlučni turnir br.  1 se održao od 12. travnja do 20. travnja 2008. u azerbajdžanskom gradu Bakuu.

Prvi krug - skupina 

Igračice iz kenijske djevojadi su se vratile na turnir nakon što su se netom bile povukle iz natjecanja zbog političkih nemira u njihovoj državi.

Sve satnice su (UTC+5)

Završna ljestvica nakon kruga u skupini:

Susreti za poredak

Za 5. i 6. mjesto

Za 3. i 4. mjesto

Završnica

Nagrade

Izlučni turnir br.  2
Izlučni turnir br.  2 se održao od 19. travnja to 27. travnja 2008. u ruskom gradu Kazanu.

Prvi krug - skupina 

Sve satnice su po ruskom ljetnom vremenu (UTC+4)

Završna ljestvica nakon kruga u skupini:

Susreti za poredak

Za 5. i 6. mjesto

Za 3. i 4. mjesto

Završnica

Nagrade

Izlučni turnir br.  3
Izlučni turnir br.  3 se održao od 26. travnja do 4. svibnja 2008. u kanadskom gradu  Victoriji u pokrajini Britanskoj Kolumbiji.

Mjesto održavanja
Sveučilište Victoria

Prvi krug - skupina
Sve satnice su po kanadskom vremenu (UTC-7)

Završna ljestvica nakon kruga u skupini:

Susreti za poredak

Za 5. i 6. mjesto

Za 3. i 4. mjesto

Završnica

Nagrade

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice 1. turnira
 Službene stranice 2. turnira
 Službene stranice 3. turnira

Hokej na travi na Olimpijskim igrama 

2008
2008
Međunarodna natjecanja u hokeju na travi u Azerbajdžanu